ARA Santa Cruz peut faire référence aux navires de guerre argentins suivants :
 ARA Santa Cruz (S-41), sous-marin d'attaque diesel-électrique lancé en 1982,
 ARA Santa Cruz (D-12), destroyer de classe Buenos Aires lancé en 1938.